Prinsesse Elisabeth Alexandra Maria Charlotte Louise af Hessen-Kassel (, født 13. juni 1861, død 7. juni 1955) var ved fødslen en prinsesse af Hessen-Kassel og ved hendes ægteskab med Leopold, arveprins af Anhalt, arveprinsesse af Anhalt.

Liv 
Elisabeth blev født i København som en datter af prins Frederik William af Hessen-Kassel og prinsesse Anna af Preussen, et barnebarn af Frederik William III, konge af Preussen. Hun var parrets andet barn og ældste datter.

Elisabeth blev betragtet som en mulig brud til Leopold, hertug af Albany, dronning Victorias fjerde søn. Det rygtedes, at Leopold var ivrig efter at møde Elisabeth baseret på nyheder om hendes gode omdømme. Om end de to mødtes i november 1879, kom der ingen ægteskabsplaner.

Elisabeth blev i december 1883 forlovet med Leopold, arveprins af Anhalt. Leopold var arving til hertugdømmet Anhalt-Dessau og søn af Frederik I, hertug af Anhalt og prinsesse Antoinette af Sachsen-Altenburg. Den 26. maj 1884 blev parret gift i en overdådig ceremoni på Philippsruhe slot i Hanau. En mindemedalje blev udstedt til lejligheden, hvilket der var tradition for ved kongelige ægteskaber i hertugdømmet Anhalt.

Leopold og Elisabeth havde ét barn:

 Prinsesse Antoinette af Anhalt (født den 3. marts 1885 i Georgium Slot, død den 3. april 1963 i Dessau), gift den 26. maj 1909 med prins Frederik af Schaumburg-Lippe.

Leopold fik en meget pludselig død i Cannes, Frankrig, den 2. februar 1886. I
øvrigt var Elisabeths tidligere friere Leopold af Albany også pludselig død i Cannes to år forinden. Antoinette var ikke berettiget til at efterfølge sin far som arveprinsesse af Anhalt på grund af den saliske lov, så Leopolds krav på hertugdømmet blev arvet af hans yngre bror, den fremtidige Frederik II, hertug af Anhalt. Elisabeth giftede sig aldrig igen og levede endnu næsten 70 år efter døden af hendes mand. Hun døde i Dessau den 7. juni 1955 mindre end en uge før hendes 94-årsdag. Hun er begravet i Dessau.

Herkomst

Referencer

Eksterne henvisninger 

Huset Hessen-Kassel